Serapicos (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Serapicos (Valpaços), een plaats in de Portugese gemeente Valpaços